Пе́тченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Петченко, Владимир Кириллович (1943—1980) — советский актёр.
 Петченко, Егор Егорович (1893—1970) — советский шахтер, забойщик, Герой Социалистического Труда.
 Петченко, Зинида Фёдоровна (род. 1932) — российская певица (сопрано), музыкальный педагог, заслуженная артистка РФ (1992).
 Петченко, Иосиф Тихонович (1901—1976) — Герой Советского Союза.